Carl Enckell – politico e diplomatico finlandese
 Magnus Enckell – pittore finlandese
 Rabbe Enckell – poeta, scrittore e drammaturgo finlandese di lingua svedese